

Елітне — село, Уссурійський міський округ, Приморський край
 Елітне — селище, Чаїнський район, Томська область

Елітне — селище, Харківський район, Харківська область